Крамонд, , ; :
 Крамонд — пригород Эдинбурга, бывшее древнекельтское поселение.
 Крамонд (остров)
 Крамонд (стоянка)